По́либ () — персонаж древнегреческой мифологии. Двадцатый царь Сикиона. Сын Гермеса и Хтонофилы. Его дочь Лисианасса замужем за Талаем, родила Адраста. Когда Адраст бежал из Аргоса, он пришел в Сикион и по смерти Полиба стал царем. По другой версии, у Полиба была жена Евбея и сын Главк Морской.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Сикиона и Флиунта